Janne Ojanen, finski hokejist, * 25. januar 1965, Helsinki, Finska.

Ojanen je večino svoje kariere igral za klub Tappara Tampere v finski ligi, skupno kar dvajset sezon, z več presledki pa je za klub odigral 876 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 283 golov in 516 podaj, ter 112 tekem končnice, na katerih je dosegel 28 golov in 50 podaj, trikrat je tudi osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1986 ga je na NHL naboru izbral klub New Jersey Devils, za katerega je v ligi NHL igral med sezonama 1988/89 in 1992/93. Ob tem je igral dve sezoni še za klub Malmö IF Redhawks v švedski ligi in eno za HC Lugano v švicarski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Skupno je za reprezentanco nastopil na 205-ih tekmah, na katerih je dosegel 50 golov in 74 podaj.

Leta 2011 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska mladinska liga
| 85/86
|
| 14
| 5
| 12
| 17
|
| 30
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 4
| 6
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 40
| 18
| 13
| 31
| +21
| 16
|
| 9
| 4
| 6
| 10
| +7
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +5
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 3
| 9
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 88/89
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 88/89
|
| 72
| 23
| 37
| 60
|
| 10
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 64
| 17
| 13
| 30
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 14
| 33
| 47
| -1
| 38
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| -1
| 6
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 21
| 27
| 48
| +9
| 24
|
| 4
| 4
| 3
| 7
| +3
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 31
| 4
| 9
| 13
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 92/93
|
| 7
| 1
| 8
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 39
| 22
| 24
| 46
| +6
| 24
|
| 10
| 2
| 9
| 11
| +3
| 2
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 22
| 33
| 55
| -22
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 45
| 20
| 44
| 64
| -4
| 34
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 96/97
|
| 41
| 10
| 29
| 39
|
| 28
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 11
| 22
| 33
| +8
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 54
| 14
| 32
| 46
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 53
| 18
| 47
| 65
| +14
| 54
|
| 4
| 3
| 4
| 7
| +2
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 54
| 15
| 26
| 41
| +5
| 71
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +1
| 33
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 01/02
|
| 54
| 20
| 41
| 61
| +19
| 30
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| +5
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 56
| 12
| 27
| 39
| +1
| 16
|
| 15
| 2
| 5
| 7
| -4
| 4
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 43
| 11
| 20
| 31
| +2
| 49
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 04/05
|
| 52
| 16
| 13
| 29
| -14
| 44
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -1
| 16
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 05/06
|
| 47
| 7
| 21
| 28
| -1
| 36
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 8
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 56
| 12
| 32
| 44
| -7
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 07/08
|
| 56
| 17
| 35
| 52
| +13
| 26
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -2
| 6
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 24
| 2
| 11
| 13
| -2
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 09/10
|
| 18
| 1
| 6
| 7
|
| 24
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1225
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | 666
| bgcolor="#7FFF00" | 1040
| bgcolor="#7FFF00" | +75
| bgcolor="#7FFF00" | 891
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 109
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti HC Lugano	
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih